Faux (frz. ‚falsch‘) steht für:
 eine Flächeneinheit, siehe Faux (Einheit)

Faux ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:
 Faux (Ardennes) im Département Ardennes
 Faux (Dordogne) im Département Dordogne
mit Namenszusatz:
 Faux-Fresnay im Département Marne
 Faux-la-Montagne im Département Creuse
 Faux-Mazuras im Département Creuse
 Faux-Vésigneul im Département Marne
 Faux-Villecerf im Département Aube

Faux ist der Künstlername von:
 Kari Faux (* 1992), US-amerikanische Rapperin, Singer-Songwriterin und Musikproduzentin

Siehe auch:

 Falscher Freund (Faux Ami)
 Fauxpas
 Fo